Saint-Nectaire, avec un tiret et avec ou sans majuscules (anciennement orthographié Sénecterre ou Senneterre), est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Toponyme
 Saint-Nectaire, une commune française dans le département du Puy-de-Dôme ;

Produit agricole
 saint-nectaire, l'appellation d'origine d'un fromage du pays des monts Dore, en Auvergne (France) ;

Personnalités
 Maison de Saint-Nectaire, famille noble française :
 Antoine de Saint-Nectaire, évêque de Clermont de 1567 à 1584.
 Henri de La Ferté-Senneterre (1599-1681), maréchal de France
 Françoise Charlotte de Saint-Nectaire (1679-1745), petite-fille du précédent, compositrice française
 Jean Charles de Saint-Nectaire (1685-1771), maréchal de France